Вооружённые си́лы Респу́блики Се́рбской (), также называют Войско Республики Сербской) — вооружённые формирования Республики Сербской, которая ныне является энтитетом в составе Боснии и Герцеговины. Существовали в период с 1992 по 2006 год. Принимали активное участие в конфликтах, сопровождавших распад Югославии.

Непосредственно в начале войны в Боснии и Герцеговине в рядах ВРС было пять генералов. Ещё 28 офицерам это звание было присвоено во время боевых действий. В ходе конфликта погиб один генерал, а шесть были отправлены на пенсию. Сразу после окончания войны 11 генералов были отправлены на пенсию. Звание генерала присваивалось офицерам ВРС вплоть до его расформирования в 2006 году.

Легенда 
В списке представлены офицеры Войска Республики Сербской, которым за время службы было присвоено генеральское звание.

Таблица:
 Имя — имя генерала на русском языке, в скобках приводится оригинал имени на сербском;
 Годы жизни — годы жизни генерала;
 Звание — воинское звание на момент окончания службы;
 Год присвоения звания — когда было присвоено звание;
  — ссылки на источники.

Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц.

Список генералов

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Вооружённые силы Республики Сербской